Jarra puede referirse a:

 Jarra (femenino de jarro)  es una vasija con una sola asa que se usa para escanciar y beber líquidos; término procedente del árabe andalusí «ǧárra».

 Jarra medidora, vaso medidor o taza dosificadora;

 Jarra eléctrica, electrodoméstico usado para hervir líquidos;

 Jarra de Pandora, jarra o ánfora predecesora de la «caja de pandora»;

 Jarra de Tagliatella, jarra etrusca de Tagliatella o «enócoe» de Tagliatella;

 Jarra de plata sasánida de Mazandarán,  vasija de plata dorada del siglo VI d. C.;

 Jarra con bigotes, recipiente de arcilla negra de la alfarería tradicional de Gundivós;